Jedrilica (plovilo), vrsta plovila koje se pokreće snagom vjetra
Jedrilica (zrakoplov), vrsta zrakoplova težeg od zraka bez motora